Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 16 февраля. Изначально соревнования должны были пройти 14 февраля, но были перенесены из-за погодных условий. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт первой попытки запланирован на 10:15 по местному времени (UTC+9), а второй на 13:45. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Олимпийской чемпионкой 2014 года была американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, ставшая самой молодой в истории чемпионкой в слаломе. Шиффрин стала первой американской горнолыжницей, которая квалифицировалась на Игры в Пхёнчхане.

Микаэла Шиффрин, которая выиграла золото в слаломе на чемпионатах мира 2013, 2015 и 2017 годов, была однозначным фаворитом слалома в Пхёнчхане. В первой попытке Шиффрин показала 4-й результат, отстав на 0,48 сек от лидера Венди Хольденер. Даже несмотрая на это ожидалось, что Шиффрин как минимум сумеет войти в тройку призёров. Во втором заезде Шиффрин показала третье время, но по сумме двух попыток сенсационно показала только 4-й результат, отстав от Катарины Гальхубер (лучший результат во второй попытке), на 0,08 сек. Хольденер не сумела удержать лидерство, показав 5-й результат во второй попытке. Чемпионкой стала Фрида Хансдоттер, которая опередила Хольденер всего на 0,05 сек. Для 32-летней Хансдоттер, которая выиграла пять медалей на чемпионатах мира, эта медаль стала первой и единственной в карьере на Олимпийских играх

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)